IWG plc, колишня Regus, — це багатонаціональна корпорація, яка надає клієнтам обслуговувані офіси на контрактній основі. Заснована в Брюсселі, Бельгія, в 1989 році, компанія зареєстрована в Сент-Гелієрі, Джерсі. Він зареєстрований на Лондонській фондовій біржі та є складовою частиною .

Історія 
У 1989 році, перебуваючи у відрядженні в Брюсселі, британський підприємець  зауважив, що через нестачу професійних офісних приміщень багатьом бізнесменам доводиться працювати в готелях і кафе. Він вирішив знайти більш зручний спосіб роботи в дорозі або вдома — повністю обладнані, мебльовані та укомплектовані персоналом офіси, які можна орендувати для тимчасового використання. Перший бізнес-центр Regus відкрився в тому ж році в Брюсселі, Бельгія.

У 1994 році компанія Regus починає працювати в Латинській Америці, відкривши офіс в Сан-Паулу і ще 36 бізнес-центрів по всьому світу. У 1999 році Regus виходить на азійський ринок, відкривши перший центр в Пекіні (Китай).

Компанія провела успішне IPO акцій на Лондонській фондовій біржі в 2000 році.

У 2001 році він придбав Stratis Business Centers, мережу франшизних бізнес-центрів, що базується в США. Пізніше, в 2001 році, бізнес-центр Regus на 93-му поверсі Південної вежі у Світовому торговому центрі був зруйнований під час терактів 11 вересня; п'ятеро співробітників втратили життя. Компанію критикували за відсутність реакції на сім'ї жертв, хоча чиновник Regus заявив, що вони здійснили «активну роботу з усіма сім'ями членів команди, які зникли безвісти».

У 2002 році компанія продала контрольний пакет акцій (58 %) свого наріжного каменю у Великій Британії компанії Rex 2002 Limited, компанії, створеній приватною інвестиційною компанією . Цей крок зібрав 51 мільйон фунтів стерлінгів для компанії, яка стикалася з серйозними фінансовими труднощами. У 2003 р. Регус подав заяву на захист від банкрутства за розділом 11 для свого бізнесу в США, який боровся з дот-ком міхуром. Через рік після реструктуризації він вилучив свій бізнес у США з розділу 11, що фінансується за рахунок своєї частки прибуткового бізнесу у Великій Британії.

Компанія придбала HQ Global Workplaces, постачальника робочих місць, що базується в США в 2004 році. У 2006 році компанія знову придбала бізнес Regus UK за 88 мільйонів фунтів стерлінгів. Пізніше того ж року компанія придбала Laptop Lane, мережу бізнес-центрів американських аеропортів. У 2006 році компанія вступила в партнерські відносини з Air France-KLM та American Airlines для пільгового доступу для ділових подорожей, а в 2007 році вона уклала партнерські відносини з American Express для пільгового доступу для власників карток Business Platinum.

У 2003 році Regus подала заяву про банкрутство за умовами Глави 11 Кодексу США про банкрутство (захист від кредиторів з подальшою реорганізацією діяльності) для свого американського підрозділу, яке переживало не найкращі часи на тлі так званого «міхура доткомів». Менш ніж через рік Regus відкликала заяву після того, як провела реструктуризацію бізнесу, профінансовану за рахунок доходу від своєї частки в бізнесі у Великій Британії.

Regus стала найбільшим в світі постачальником рішень в сфері організації робочого простору, коли в 2004 році придбала свого головного конкурента — компанію HQ Global Workplaces, в той час найбільшого оператора бізнес-центрів в США. Колишня штаб-квартира HQ Global Workplaces в Еддісона, штат Техас, стала одним з офісів Regus.

У 2007 році Regus відкрив бізнес-центри в Болгарії та на Близькому Сході. У червні 2008 року Regus представив Businessworld, багаторівневу службу членства для гнучкого доступу до своїх послуг у будь-якому з її місць. З 14 жовтня 2008 року Regus Group plc стала Regus plc. Regus plc була створена як холдингова компанія для Regus Group plc для створення штаб-квартири компанії в Люксембурзі та головного офісу в Джерсі. Regus проводив політику експансії, відкриваючи нові ділові центри. Він також переглянув деякі лізингові угоди з власниками нерухомості у Великій Британії, щоб заощадити гроші, попереджаючи власників, що транспортні засоби, що утримують оренду, можуть піти в адміністрацію (банкрутство); це розлютило британську індустрію нерухомості.

У червні 2008 року Regus представила інноваційну програму Businessworld, членство в якій забезпечує учасникам гнучкий доступ до сервісів Regus в будь-якому бізнес-центре компанії по всьому світу. Сервіс орієнтований на часто подорожують клієнтів, дозволяючи їм використовувати переваги міжнародного охоплення Regus.

З 14 жовтня 2008 року Regus Group plc перейменована в Regus plc. Regus plc була створена як холдингова компанія для Regus Group plc, що дозволило розмістити штаб-квартиру в Люксембурзі і зареєструватися в Джерсі. Як Люксембург, так і Джерсі є офшорними фінансовими центрами, які надають сприятливі умови для ведення бізнесу. Крім Люксембургу, Regus має штаб-квартири в Чертсі (Суррей, Велика Британія) і Еддісоні (Техас, США).

Експансія Regus продовжилася відкриттям нових бізнес-центрів. Компанії також вдалося добитися перегляду умов лізингових угод з власниками комерційної нерухомості у Великій Британії в свою користь, що дозволило скоротити витрати, але викликало невдоволення індустрії.

Прем'єр-міністр Великої Британії Девід Кемерон 5 липня 2012 року оголосив, що Regus надасть 30 тисячам молодих підприємців з усієї Англії доступ до своєї глобальної мережі бізнес-лаунж і адміністративну підтримку. Програма, яка обійдеться Regus в 20 мільйонів фунтів стерлінгів, допоможе підприємцям-початківцям у розвитку стартапів. Вона доповнить програму уряду Великої Британії StartUp Loans.

19 лютого 2013 року Regus отримала контроль над MWB Business Exchange, другим найбільшим постачальником обслуговуються офісів, заплативши 65,6 мільйона фунтів стерлінгів.

У 2013 році Непал став 100-ю країною, де працює Regus, в індійському місті Пуна відкрився 1500-й офісний центр Regus, а число клієнтів компанії перевищила 1,5 мільйона.

У 2014 році Regus відкрила 2300-й бізнес-центр в Боулдері, штат Колорадо, а також лише за перший квартал розширила свою мережу ще на 50 міст. Крім того, були підписані важливі угоди з аеропортами Хітроу  та Гатвік, а також з урядом Сінгапуру. Число клієнтів Regus перевищило 2,1 мільйона.

5 липня 2012 р. Прем'єр-міністр Великої Британії Девід Камерон заявив, що Regus надасть 30 000 молодих підприємців по всій Англії доступ до своєї мережі офісів, доповнюючи урядову схему позикових стартових кредитів, керовану Джеймсом Кааном. 19 лютого 2013 року фірма взяла під контроль MWB BE, великого постачальника офісних послуг, що базується у Великій Британії, із заявкою на суму 65,6 фунтів стерлінгів.

У грудні 2016 року за схемою домовленостей компанія створила нову холдингову компанію IWG (Міжнародна група робочих місць) та заявила про намір перемістити свою базу за межі Європейського Союзу, посилаючись на «все більш складне законодавче середовище».

Операції та послуги 
Станом на 2019 рік IWG має приблизно 3000 коворкінг-приміщень приблизно в 120 країнах.

Примітки 

Підприємства, засновані 1989